El nombre de «Iglesia de San Carlos Borromeo» (o su versión corta «Iglesia de San Carlos») es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Carlos Borromeo.

Advocación 
 San Carlos Borromeo (1538-1584), santo italiano, cardenal presbítero.

Iglesias

en Alemania 
 Iglesia de San Carlos, en Dos Puentes (Zweibrücken).
 Iglesia de San Carlos, en Kaseel.

en Argentina 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en San Carlos.

en Austria 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Viena.

en Bélgica 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Amberes.

en Chile 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en San Carlos.
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Chonchi.

en Colombia 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Cañasgordas.

en España 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Barcelona.
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Entrevías (Vallecas, Madrid).
Iglesia de San Carlos El Real, en Osuna (provincia de Sevilla).

en Francia 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Sedán, Ardenas.
 Iglesia de San Carlos, en Nimes, Gard.

en Italia 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Principina Terra.

en Mónaco 
 Iglesia de San Carlos, en Montecarlo.

en Polonia 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Breslavia (Wrocław).

en Senegal 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Isla de Gorea.

en Suiza 
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Barbengo.
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Castel San Pietro.
 Iglesia de San Carlos Borromeo, en Lugano.